Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1937 des championnats de tennis d'Australie qui commence le 22 janvier 1937. Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Nell Hall Hopman et Harry Hopman battent Dorothy Stevenson et Donald Turnbull en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1937
Australie Double mixte
Australie Double mixte
1937 en Australie
Compétition de tennis à Sydney